

Toponyme
 Beaucé est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine.
 Le manoir de Beaucé est une bâtisse située sur la commune de Solesmes, dans le département de la Sarthe.

Patronyme
 Jean-Adolphe Beaucé, (1818-1875), peintre français.
 Vivant Beaucé, (1818-1876), peintre, dessinateur et illustrateur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme